Мирский — топонимическая фамилия (от названия города Мир), распространённая среди евреев. Известные носители:
 Мирский, Александр Томасович (род. 1964) — латвийский политик.
 Мирский, Георгий Ильич (1926—2016) — советский и российский политолог, востоковед-арабист.
 Мирский, Григорий Яковлевич (1922—1986) — советский учёный-радиотехник, метролог.
 Мирский, Давид Аронович (1912—1981) — педагог-методист и географ.
 
 Мирский, Марк Борисович (1930—2010) — советский и российский историк медицины и журналист.
 Мирский, Михаил Шлёмович (1911—1989) — советский борец греко-римского стиля, тренер.
 Мирский, Феликс Захарович (1932—1976) — советский футболист, хоккеист и тренер.
 Войниканис-Мирский, Вендимиан Николаевич (1913—1990) — учёный в области рыболовецкой технологии.



См. также 
 Святополк-Мирский
 Мирер
 Мирский замок
 Мирское
 Мирской